JFP est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Functional Programming, une revue scientifique spécialisée dans le domaine de la programmation fonctionnelle ;
 Japan Future Party (en français, Parti du futur du Japon), un ancien parti politique japonais social-libéral et environnementaliste classé au centre gauche.